Адарнасе IV (; умер 923 г.) или Адарнасе II — царь картвелов и куропалат Картли-Иберии[en], правитель Тао-Кларджети из династии Багратионов. Был коронован в 888 году армянским царём Ашотом I.

Он унаследовал от его отца, Давид I, владении в нижнем Тао, когда последний был убит Насром в 881 году. После чего Насра с помощью Византии безуспешно вторгается в его владения после чего 888 году он стал первым Багратидом получившим титул «царь Иберов», чтобы показать свою независимость от Византии. С помощью соседней Армении он укрепил свою власть и получил контроль над Картли (внутриной иберии), и позже был признан византийцами курапалатом в 891 году, после убийства Гургена I, князя Верхнего Тао. Царствование Адарнасе IV отмечен изменением политической ориентации Грузии, оствалением византийскую сферу влияния и началом сотрудничества с Арменией и, соответственно, с Аббасидским халифатом.

Биография

Молодой князь 

Адарнасе Багратион родился во второй половине IX в, он единственный известный сын куропалата Давида I, верховного князя Иберии с 876 г. Его отец формально являлся подданным Византийской империи, из за чего принимал титул Куропалата, присвоены ему византийским императором Василий I. Он управлял Тао в течение пяти лет. Он воспользовался кампаниями Византии в Италии, чтобы утвердить свою независимость, и, таким образом, связался с Ашота Багратуни, верховным князем соседней Армении, и Аббасидскому халифату в рискованной дипломатической стратегии. В 881 году по инициативе Византии и влиятельного дворянина Липарита Багваши произошел конфликт между Давидом и Насром. Давид был убит, после чего Насра начинает захватывать его территории.

Липарит Багваши и Ашот, царь Армении, удается изгнать Насру в Константинополь и уполномочить молодого Адарнасе на пост своего отца. Византия отказывается признать его в качестве старшего из Багратионов и присваивает титул куропалата его двоюродному брату Гургену, князя Верхнего Тао, таким образом продолжая римскую политику разделяй и властвуй на Кавказе, официальной причиной являлся молодой возраст нового князя. Адарнасе начал свое правление постройкой Банского собора, построенный с помощью архитектора Квирике, которого он позже назначил первым епископосом Бана. Несмотря на то, что владение Адарнасе к югу от Тао находился на границе с Византии, он проводит в основном независимую политику.

Победа над Византией 
В 884 году Ашот I Багратуни был коронован как царь Армении, таким образом провозгласив свою независимость от Византии и его союз с Аббасидским халифатом. Это подталкивает Константинополь к вторжению в Закавказье, чтобы восстановить свои порядок, и в 887 году князь Баграт, находящийся в изгнании в Византии после убийства его дяди Димитрия II, царя Абхазии, вторгся с византийским флотом на побережье Грузии. Он убивает узурпатора, который царствовал на его месте и провозглашается царем Абхазии, возвращая это царство под контроль империи. В 888 году Насра, в свою очередь, высадился в Абхазии, чтобы вторгнуться в Иберию с абхазскими войсками.

После разорения многих грузинских провинций без сопротивлении, Насра подкреплен местной знатью и вождем Алании Багатар, нападает на Самцхе и Тао. Адарнасе становится главой сопротивления, к нему присоединяются Ашот, царь Армении, куропалат Гурген и Липарит Багваши, но его войска остаются значительно менее многочисленными, чем провизантийские силы. После столкновения двух армий на берегах Мтквари в провинции Самцхе, Адарнасе наносит решающее поражение захватчикам. Насра находит убежище в городе Аспиндза, где его захватывают и казнят по приказу Адарнасе. Победа 888 года положила конец византийскому вторжению в Закавказье и обеспечила независимость Армении и грузинских земель, при этом укрепив господство Багратидов нижнего Тао над Иберией. Липарит обеспечивает признание Адарнасой как князя Клдекари и формирует мощное княжество, которое будет источником политической нестабильности в Грузии до XII века.

Консолидация власти 

Победа Адарнасе изменила ход истории Грузии, когда в 888 году он принял титул ქართუელთა მეფე «Картвелта мепе» или «Царь грузин». Это решение не только повторяет аналогичное решение Ашота, царя Армении в 884 году, оно символизирует возвращение утраченной царствености Грузии, упраздненной во время завоевания Сасанидской Персией в 523 году, более чем тремя веками ранее. Таким образом, провозглашение царства Иберии формализует притязания Адарнасе и его линии на Картли (внутренняя Иберия), провинцию в центре современной Грузии, который был также в центре внимании Абхазии, Армении, Кахетии, Тифлисского эмирата и Византии. Надпись на монастыре Самтавро указывает на то, что Адарнасе был коронован в Мцхете, религиозной столице Грузии, католикосом Арсеном I в символическом жесте, несмотря на то, что Мцхета выходила за границы его царства.

Геополитическая важность жеста Адарнаса также отмечена современной историографией: принимая титул царя, он провозглашает свою независимость от самодержавной власти Византии. Это также означает новое направление во внешней политике Багратионов: Адарнасе начинает сотрудничество с Арменией и, соответственно, с халифату Аббасидов, несмотря на упадок последнего. В то время как независимость царства признается его соседями, статус отношений между Адарнасе и Арменией не ясен: согласно армянскому историку Ованнесу Драсханакертци, политика Адарнасе следовала Ашота, царя Армении, отмечая вассальность нового царя в отношении его армянского соседа. Следует отметить, что Ашот и его потомки используют титул «царь армянских и грузинских царей», символ армянского превосходства над регионом, в то время как в современных надписях Адарнасе только упоминаются как «царь».

Адарнасе IV начинает политику экспансии на юг, укрепляя город Шавшети и присоединив многие византийские провинции к его царству, вплоть до Эрзурума. Территории царя захватывала власть над всей восточной и южной частью Грузии. Это расширение могла иметь место с согласия Константинополя, который принимает новую ситуацию в Закавказье и пытается дипломатического примирения. Таким образом, в 891 году, когда Адарнасе вступил в конфликт с куропалатом Гургеном, Византия не пришла на помощь последнему.

Адарнасе IV и Баграт, князь Кларджетии, объединяют силы против Гургена, который владел соседнюю провинцию Самцхе. В 891 году два лагеря столкнулись во время битвы при Мглинави в долине Артануджи, который окончилась поражением Гургена и аннексии его владений Артануджи. Царь берет в заложники куропалата, но он умирает от своих ран. Византийская империя признала его не только царем иберов, но и куропалатом, не изменив проармянской ориентации Адарнасе. Сыновья Гургена, тем не менее, наследуют княжество Тао, официально подчиняющееся царству Иберов, но сохраняющее большую степень автономии.

Альянс с Арменией 
Союз между Адарнасе IV и Арменией виден в 891 году после смерти Ашота Багратуни, когда царь грузин принял участие в похоронах своего союзника. Во время посещения Армении он впервые посетил спарапета Абаса, брата покойного царя и губернатора Карса, который сам объявил о своих претензиях на армянский престол, таким образом опасаясь поддержки потенциальному наследнику — Смбату Багратуни- Адарнасе был заключен в тюрьму и был освобожден только после дипломатических переговоров грузин. В Эразгаворе Адарнасе встречает траурного Смбата и призывает его активно взять под контроль свое царство, чтобы избежать его разделения: он одевает его царскую одежду и коронуют его, таким образом формализуя признание Смбата I законным царем Армении.

На обратном пути Адарнасе был снова захвачен Абасом, который запирает его в цитадел Карса. Армянский католикос Геворг II Гарнеци попытался договориться об освобождении, предложив Абасу два стратегических города, в то время как Адарнасе предложил ему в качестве заложника вместо него своего старшего сына Давида Багратиона. Наконец, царь Смбат осадил Абаса, прежде чем обменять свою свободу на свободу своего младшего сына Абаса и на контроль над Васпураканом.

В 895 году Халид ибн Язид аль-Шайбани, арабский губернатор Дияр-Бакра, вторгся на юг Армении. Смбат и Адарнасе вместе образуют от 60 000 до 100 000 войска, чтобы удержать захватчика, но последнему удается победить их после предательства генерала Гагика Абумравана Арцруни. В 896 году Мухаммед ибн Абиль-Садж, Саджидский эмир Азербайджана, в свою очередь вторгся в Армению и потребовал поддержки Адарнасе, который отказался и снова пришел на помощь Смбату, когда он потерял Карс. в 901 году эмир умер от болезни и был заменен Девдад ибн Мухаммедом, который заключил мир с христианами. Адарнасе принял участие в праздничном банкете со своим армянским коллегой в Эразгаворе. В 899 году, благодаря дружбе и подтверждению отношений между двумя царями, Смбат в свою очередь короновал Адарнасе как царя грузин (иберов).

Однако ситуация в Закавказье постепенно меняется. Кахетински князь Фадла I и его преемник Квирике I становятся все более влиятельными в восточной Грузии и проводят дружественную политику с арабами Тифлиса и Азербайджана, параллельно мелкие дворяне Картли (внутреной Иберии) извлекают выгоду из внимания Адарнасе на юг, чтобы получить большую автономию, которая заставляет царство Иберов де-факто потерять контроль над регионом. Около 900 г. Адарнасе IV, видя неспособность Армении должным образом противостоять арабским захватчикам и уравновешивать растущие силы Кахетии и Абхазии, сам начинает стремиться к господству всего Закавказья.

Война против Абхазии 
Влияние Смбата на царстве Адарнасе ставит его на путь прямого столкновения с Абхазией, из которых царь Константин III остается верным союзником Византии. В основе конфликта лежит господство над Картли, имевшем стратегическое значение и официально находящимся под управлением Адарнасе. В 904 году Абхазия вторглась в Картли и захватила важнейшую цитадель Уплисцихе, прежде чем опустошить остальную часть провинции. Адарнасе и Смбат сформировали объединенный фронт оппозиции для защиты Гугарка, армяно-грузинской провинции к югу от Шида Картли (Внутренняя Иберия), где грузинский царь разбил лагерь со своим армянским коллегой.

Чтобы избежать тотального вторжения в Армению, Смбат, посоветовавшись с Адарнасе, решает вступить в переговоры с Константином III. Во время раунда переговоров Адарнасе нанял армянских солдат, захватил Константина III и отправил его к Сумбату в качестве заложника, последний был заключен в тюрьму в Ани, что положило конец эфемерной, но решающей войне: Картли возвращают Адарнасу, а трон Абхазии де-факто становится вакантным. В Кутаиси фракция абхазских знатных пытается захватить власть путём переворота, поддерживаемым Адарнасе IV.

Отсутствие власти в Абхазии открыло для Адарнасе двери для создания важной власти в Закавказье, взяв под контроль своего соседа и пытаясь объединить Грузию. Царь Смбат, который боится независимой объединенной Грузии больше, чем провизантийскую Абхазию, решает заключить соглашение с Константином III, который выйдет после четырех месяцев в свободу и аннексирует Картли в обмен армянским влиянием на Кутаиси и назначением армянских губернаторов в абхазских провинциях. Адарнасе считает этот жест как предательство Смбата, осуждая тесный союз двух царей.

Распад Альянса 
Адарнасе был вынужден отказаться от своих завоеваний и укрыться в своих владении нижнего Тао, где он потерпел поражение в битве. В качестве залога мира он предлагает своего старшего сына Давида и помогает Смбату идентифицировать своих предателей. Затем Смбат казнил многих дворян и отправил их в изгнание в Абхазию и Византию.

В 905 году Юсуф Ибн Абиль-Садж, эмир Азербайджана, восстал против своего сюзерена Аббасидов, и халиф Аль-Муктафи приказал Смбату положить конец восстанию. Эмиру, однако, удалось проникнуть на территорию Грузии и покорить Кахетию и Тифлисский эмират, прежде чем опустошить Армению. Когда Смбат просит помощи Адарнасе, он отказывается и объединяет силы с Саджидами, который изгнал абхазов из Картли (возвращая провинцию под контроль Адарнасе). В 907 году Адарнасе снова оказался на стороне захватчиков, когда они снова разорили Армению.

В 909 году Юсуф вернулся в Закавказью и напал на Самцхе и Джавахетию, две провинции, официально входившие в состав Иберского царства, но под руководством могущественного князя Ашота Кухи. В 912 году он осадил крепость Квели, которого тогда защищали армяне и, из-за отсутствия грузинской обороны, грузинское ополчение во главе с молодым Гоброном: в конечном итоге он был схвачен и убит Саджидами со 133 его войсками, в то время как «Адарнас тщетно пытается купить их свободу». Многочисленные вторжения привели к голоду в его районах Аджарии и Шавшети.

В 914 году Юсуф направился в Армению, заставив Смбата укрыться в Абхазии. Но он был схвачен на его пути войсками Адарнасе, которые доставили его к эмиру.

Конец правления 
Юсуф сделал дядю Смбата — Ашота Спарапета, царем Армении в 914 году, в то время как новый халиф аль-Муктадир принял новую ситуацию в Закавказье, простил Юсуфа и признал спарапета царем. Адарнасе, по-прежнему в союзе с Саджидами, сначала защищает узурпатора от Ашота II, сына Смбата, который ведет войну сопротивления. Но, опасаясь власти Юсуфа, грузинский царь снова меняет свою верность и в 915 году направляется в Армению с большой армией и короной, с помощью нового царя Абхазии, Георгия II. Адарнасе поднимается во главе Закавказского христианского сопротивления, которое пытается изгнать мусульман, но разрушительные действия, вызванные конфликтом в армянских провинциях, заставляют католикоса Ованнеса V просить Адарнасе отступить, просьба которая была принятая грузинским царем.

Ашот II, которому помогают византийские силы, наконец захватывает власть в 921—922 гг., и региональный геополитический баланс снова меняется: интересы Армении — Ашота II и Грузии — Адарнаса IV совпадают с Византией и Абхазией, что в конечном итоге положить конец влиянию Аббасидов на регион. Когда выясняется, что Абхазия готовит заговор об убийстве Ашота II, Адарнасе и Ашот начинают войну против Георгия II.

В 918 году Гурген II Багратион стал князем Верхнего Тао, его амбиции противопоставило интересам Адарнасе и Ашота, когда он вступил в союз с Абасом Багратуни. Гурген потерпел поражение в битве в 922 году, но этого было недостаточно, чтобы смягчить его стремления, и он значительно увеличил свою силу после смерти Адарнасе. В последние месяцы своего правления Саак Севада, князь Гардмана, вторгся на территорию Адарнасе, но Адарнасе сумел изгнать его с помощью Ашота II.

Владение Адарнасе простирался до Эрзурума после получения многочисленных византийских территорий в качестве подарка. Адарнасе IV посвящает конец своего правления строительству многочисленных церквей по всему своему царству. Умер в 923 году, оставив царство своему старшему сыну Давиду. Византия, вместо того, чтобы укрепить власть последнего, продолжает свою старую политику разделения и предлагает титул куропалата Ашоту, второму сыну Адарнасе. В то время как Баграт Багратион, третий сын, становится магистратом.

Семья 
У Адарнасе было несколько детей, в том числе:
 Давид II Багратион (умер в 937 году), царь иберов (923—937);
 Ашот II Куропалат (умер в 954 году), князь Нижнего Тао (941—954);
 Баграт II Магистрос (умер в 945 году), магистр;
 Сумбат I Багратиони (умер 958), царь иберов (937—958);
 дочь, жена Константина III, царя Абхазии;
 дочь (вероятно), жена Абаса Багратуни.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Шота Бадридзе, საქართველოს ისტორია [История грузии], том 1, Тбилиси, Иберия,‎ 1994, с. 168.
 
 
 
 Joan Mervyn Hussey, vol. 9, t. 1, Londres, Cambridge University Press, 1966
 
 
 
 

Царь Картвелов
Грузинские Куропалаты
Правители Азии IX века
Правители Европы IX века
Правители Азии X века
Правители Европы X века
Багратионы Иберии
Похороненные в Турции
Персоналии, чья дата рождения не установлена